La Mission rhénane de Okahandja est un monument national de Namibie classée le .

Galerie

Notes et références

Voir aussi 
 Okahandja
 Liste des monuments et sites historiques de Namibie

Monument national en Namibie